La musica, tableau de Luigi Russolo peint en 1911 ;
 La Musica, pièce de théâtre de Marguerite Duras créée en 1965 ;
 La Musica, film de Marguerite Duras et Paul Seban, adapté de la pièce de théâtre précédente et sorti en 1967 ;

 La Musica, chanson de Patrick Juvet sortie en 1972 ;

 La Musica deuxième, pièce de théâtre de Marguerite Duras créée en 1985.

Voir aussi